

Persone 
 Tami Stronach (1972) – ballerina, coreografa e attrice iraniana

Politica 
 Team Stronach – partito politico austriaco

Geografia

Austria 
 Iselsberg-Stronach – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Stronach – frazione di Iselsberg-Stronach, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)

Stati Uniti d'America 
 Stronach – città nella contea di Manistee (Michigan)

Pagine correlate 
 Monte Isel (in tedesco Bergisel) – montagna presso Innsbruck, città statutaria austriaca (Tirolo)